Orinisobates är ett släkte av mångfotingar. Orinisobates ingår i familjen tråddubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tråddubbelfotingar
Orinisobates